Osoby:
 Ferdinand von Saar (1833-1906) austriacki pisarz;
 Henryk Saar (zm. 1863) starosta przemyski;
 Mieczysław Saar (ur. 1925) artysta malarz;
 Paweł Saar (ur. 1935) polityk, poseł.

Miejsca:
 Saara (rzeka)